Osoby:
 Josef Schoder – austriacki polityk
 Matthias Schoder – austriacki hokeista
 Thilo Schoder – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Schöder